Прибылович — фамилия.

Известные носители:

 Прибылович, Виктор Николаевич (1878—?) — русский военный артиллерист, генерал-майор. 
 Стефан Прибылович — иеромонах Русской православной церкви и духовный писатель.